НХЛ у сезоні 2001/2002 — 85-й регулярний чемпіонат НХЛ. Сезон стартував 3 жовтня 2001. Закінчився фінальним матчем Кубка Стенлі 13 червня 2002 між Детройт Ред-Вінгс та Кароліна Гаррікейнс перемогою «червоні крила» 3:1 в матчі та 4:1 в серії. Це десята перемога в Кубку Стенлі «Ред-Вінгс».

Драфт НХЛ 

39-й драфт НХЛ. В 9-и раундах було обрано 289 хокеїстів. Першим номером драфту став Ілля Ковальчук, якого обрав клуб «Атланта Трешерс».

Огляд 
Цього сезону «Піттсбург Пінгвінс» через фінансові проблеми обміняв чеський дует гравців Яромира Ягра та Франтішека Кучера на Кріса Біча, Росса Лупащука та Міхала Сівека до «Вашингтон Кепіталс», окрім цього «пінгвіни» отримали $4,9 мільйонів. За відсутності Ягра та незважаючи на повернення Маріо Лем'є Піттсбург вперше за 12 сезонів пропустив серію плей-оф.

«Даллас Старс» переїхав на нову арену Амерікан-Ерлайнс-центр.

Клуби НХЛ на знак вшанування жертв терористичного акту 11 вересня 2001 року мали червоно-біло-блакитну стрічку на шоломах гравців та аналогічна стрічка на аренах.

Вже вдруге за три останні сезони жоден гравець не набрав 100 очок у регулярному чемпіонаті.

Підсумкові турнірні таблиці

Східна конференція

Західна конференція

Матч усіх зірок НХЛ 
52-й матч усіх зірок НХЛ пройшов 2 лютого 2002 року на арені «Стейплс-центр» (Лос-Анджелес): Світ — Північна Америка 8:5 (2:3, 1:2, 5:0).

Статистика регулярного чемпіонату

Найкращі бомбардири

Найкращі воротарі 

''І = матчі; ЧНЛ = часу на льоду (хвилини: секунди); В = перемоги; П = поразки; Н = нічиї; ГП = голів пропушено; ША = шатаути; %ВК = відбитих кидків (у %); СП = Середня кількість пропущених шайб

Плей-оф

Володар Кубка Стенлі

Призи та нагороди сезону

Команда всіх зірок

Посилання 
 Сезон 2001/2002 
 Офіційний сайт НХЛ 
 Сезон НХЛ на «Hockey Reference» 
 Архів 

Сезон НХЛ 2001—2002
2001 у канадському спорті
2002 у канадському спорті